Les élections régionales de 2015 dans le Burgenland (Landtagswahl im Burgenland 2015) se sont tenues en Autriche dans le land de Burgenland, le . 

2015
Burgenland 2015
Politique en mai 2015